

Collegamenti esterni 
 

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi